Кампусано, Виктор — испанский футболист, нападающий клуба «Эспаньол». 
 Кампусано, Джорман — колумбийский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс» и сборной Колумбии.